Het seizoen 1994/95 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 2 september 1994 en eindigde op 8 juni 1995. 

Zultse VV won in Vierde Klasse A, KHO Merchtem-Brussegem won in Vierde Klasse B, KFC Dessel Sport won in Vierde Klasse C en R. Excelsior Virton won in Vierde Klasse D.

Reglementswijziging
In tegenstelling tot het vorige seizoen zouden per reeks drie i.p.v. vier teams zich kwalificeren voor de eindronde voor promotie.

De teams die op de laatste drie plaatsen eindigden, degradeerden rechtstreeks naar Eerste Provinciale. De teams die 13e eindigden namen deel aan de interprovinciale eindronde om de extra degradant of promovendus te bepalen.

Naamswijzigingen
 KHO Merchtem fuseerde met FC Brussegem en werd KHO Merchtem-Brussegem.
 Kampenhout SK kreeg de koninklijke titel en werd K. Kampenhout SK.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Eendracht Wervik (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Heultje (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Heist Sportief (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 SV Schriek
 KFC Olympia Wilrijk

Brabant
 SC Lombeek
 KFC Rapide Wezemaal

Limburg
 KVV Heidebloem Dilsen

Oost-Vlaanderen
 KSV Sottegem
 RC Lebbeke

West-Vlaanderen
 KSC Menen

Henegouwen
 RFC Athois
 RA Marchiennoise des Sports (interprovinciale eindronde)

Luik
 RCS Visétois

Luxemburg
 RRC Mormont

Namen
 US Namur

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Zultse VV (kampioen 4A)
 KHO Merchtem-Brussegem (kampioen 4B)
 KFC Dessel Sport (kampioen 4C)
 R. Excelsior Virton (kampioen 4D)
 AS Eupen (eindronde)
 KVK Tienen (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 RFC Athois (rechtstreeks uit 4A)
 Eendracht Wervik (rechtstreeks uit 4A)
 RUS Binchoise (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Brainois (rechtstreeks uit 4B)
 SV Schriek (rechtstreeks uit 4B)
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks uit 4B)
 K. Kampenhout SK (rechtstreeks uit 4C)
 KAC Olen (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Heultje (rechtstreeks uit 4C)
 RSC Barvautois (rechtstreeks uit 4D)
 RRC Mormont (rechtstreeks uit 4D)
 US Namur (rechtstreeks uit 4D)
 KSC Menen (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: SVD Handzame, 16 punten
 Tweede periode: K. White Star Lauwe, 16 punten
 Derde periode: RRC Tournai, 17 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: AFC Tubize, 14 punten
 Tweede periode: KHO Merchtem-Brussegem, 17 punten
 Derde periode: KFC Eendracht Zele, 17 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Wellense SK, 15 punten
 Tweede periode: KFC Dessel Sport, 16 punten
 Derde periode: KSK Kermt, 18 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: AS Eupen, 19 punten
 Tweede periode: R. Excelsior Virton, 17 punten
 Derde periode: FC Farciennes, 15 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde KFC Avenir Lembeek en KFC Zwarte Leeuw gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar zou het behoud in Derde Klasse afdwingen. De verliezer degradeerde naar Vierde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

Verliezersfinale
De winnaar van de finale promoveerde ook naar Vierde Klasse.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4